Gronik -- popularna zdrobniała nazwa formy Groń, która dotyczy zazwyczaj wzniesienia niższego niż Groń. Pochodzenie słowa groń jest opisane w: Groń

Integralne  części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Gronik – część wsi Zabrzeż  w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Gronik – część wsi Kokuszka  w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój
 Gronik– przysiółek wsi Zawoja  w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Gronik – część wsi Kościelisko w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Kościelisko
 Gronik – część wsi Brenna  w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Brenna
 Gronik – część wsi Koniaków  w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Istebna

Szczyty 
 Gronik – reglowy szczyt w Dolinie Koprowej w Tatrach
 Gronik (Pękalówka) – szczyt w Beskidzie Makowskim
 Gronik (619 m) – szczyt w Beskidzie Małym (w grupie Czupla i Magurki Wilkowickiej)
 Gronik (552 m) – szczyt w Beskidzie Małym (nad Krzeszowem)